De Van Eesterberg is een verhoogd kunstmatig landschap, dat in de Antwerpse agglomeratie mede het landschap bepaalt. In vroegere tijden werd deze volkswijk vermoedelijk gebruikt als bescherming tegen invallen. De Van Eesterberg sluit ook aan bij de Antwerpse fortengordel, en stond in verbinding met het Mortselse Fort 4.

Geschiedenis
Deze landelijke heuvel kent een woelige geschiedenis, die vooral bepalend was gedurende de eerste en Tweede Wereldoorlog. De diepe groeven en uitschieters (denk aan de groene zone 'klein zwitserland') geven deze heuvel een eigen karakter.

In 2015 woedde er een korte maar hevige brand op de berg, die het kreupelhout van de "Kamelenteen" zwaar heeft aangetast.

Kenmerken

Groeven
Kent een getekend uiterlijk, de harde ondergrond (leem en kleistructuur) is een broeiplaats van landelijk wild (vele vogels zoeken een plaatsje in de kruin van de bomen op de heuvel).

'Kamelenteen'
De door de plaatselijke bevolking genoemde 'kamelenteen' verwijst naar een diepe snede in de structuur van de heuvel, die erg verraderlijk is, en de Van Eesterberg een zeer eigenaardig uiterlijk geeft. De groene gemeenschap strijdt verder voor dit stukje natuur, dat een van de laatste is in de bijna volledig verstedelijkte agglomeratie van het Antwerpse.

'De Neus'
Deze rotsachtige blokvormige figuratieve uitstulping op het hoogste punt van de heuvel, is door zijn mannelijke en afstekende vorm door de lokale bewoners 'de neus' genoemd. Aan deze rots dankt de berg ook zijn algemene bijnaam: 'de heksenberg van Mortsel'.

Legende
Er wordt gesteld dat als de wind waait door de groeven, een akelig en schril geluid gehoord kan worden tot kilometers in de omtrek.

Antwerpen (stad)
Heuvel in Antwerpen (provincie)